Sámuel Jósika peut correspondre à :
 Sámuel Jósika (chancellier) (1805-1860), homme politique hongrois,
 Sámuel Jósika (politicien) (1848-1923), homme politique hongrois.